Ю́рий Алексе́евич Ло́гинов (род. 2 июня 1967, село Ильинка, Пензенская область) — советский, российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, защитник, заслуженный мастер спорта России (1999), мастер спорта Республики Казахстан международного класса (2003).

Карьера

Игровая карьера 
Заниматься хоккеем с мячом начал в 1974 году в селе Карлинское (Ульяновская область) в детской команде «Урожая».

Игровую карьеру на взрослом уровне начал в сезоне 1984/85 в саратовском «Универсале», выступающем в  первой лиге чемпионата СССР. В следующем сезоне продолжил свои выступления в Первой лиге за казанскую «Ракету».

Первые два сезона в Высшей лиге провёл в составе свердловского СКА, в котором проходил срочную военную службу.

Следующие семь сезонов провёл в нижегородском «Старте», с которым впервые становится серебряным призёром чемпионата России сезона 1994/95.

После трёх сезонов в ульяновской «Волге» и трёх сезонов в казанской «Ракете», вернулся в «Старт», с которым в первом сезоне после возвращения вновь стал серебряным призёром чемпионата России.

В 2006—2013 годах, выступая за красногорский «Зоркий», побеждает в Кубке мира 2012 года и трижды в 2010, 2011, 2012 годах в Кубке чемпионов Эдсбюна, ещё четыре раза становится серебряным призёром чемпионатов России.

Завершил игровую карьеру в новосибирском «Сибсельмаше», выступая за команду в сезоне 2013/14.

В ноябре 2012 года игроком был превзойдён рекорд Александра Волкова (676 матчей) по числу матчей в высших дивизионах чемпионатов СССР/России.

До марта 2020 года хоккеисту принадлежал рекорд — 731 матч, проведённые в высших дивизионах чемпионатов СССР/России, который был превзойдён Андреем Золотарёвым (735 матчей)

В 731 матче игроком было забито 417 мячей, что является рекордом для игрока защитной линии.

В составе сборной России выступил на двух чемпионатах мира, победитель чемпионата мира 1999 года, серебряный призёр чемпионата мира 1997 года. На турнирах провёл 12 матчей, забил 3 мяча.

В 2003 году получил приглашение в сборную Казахстана, с которой выступил на девяти чемпионатах мира,  бронзовый призёр турниров 2003, 2005, 2013 и 2014 годов.

Карьера тренера    
В 2014 году вошёл в тренерский штаб «Старта».

В апреле 2018 года был приглашён в тренерский штаб «Волги», но из-за финансовых трудностей в клубе, с последующим увольнением в межсезонье руководства и тренерского штаба «Волги», лишился должности старшего тренера команды.

Достижения

Командные 
В клубах
 Серебряный призёр чемпионата России (6): 1995, 2002, 2007, 2008, 2010, 2013 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 1997, 2011, 2012 
 Финалист Кубка России (5): 2006, 2007, 2011 (весна), 2012, 2013 
 Обладатель Кубка мира (1): 2012 
 Финалист Кубка мира (2): 2006, 2009 
 Победитель Кубка чемпионов Эдсбюна (3): 2010, 2011, 2012 
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна (2): 2006, 2007, 2009 

В сборной России 
 Чемпион мира (1): 1999 
 Серебряный призёр чемпионата мира (1): 1997 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (1): 1998 
 Серебряный призёр Международного турнира на призы Правительства России (2): 1996, 2000 (в составе сборной Татарстана) 
 Чемпион мира среди молодёжных команд (1): 1990 
 Чемпион мира среди юниоров (1): 1986 

 В сборной Казахстана 
 Бронзовый призёр чемпионата мира (4): 2003, 2005, 2013, 2014 

Ринк-бенди (мини-хоккей) 
 Чемпион России по мини-хоккею (1): 1993 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею (2): 1995, 1996 
 Чемпион мира по ринк-бенди (1): 1998 
 Серебряный призёр чемпионата мира по ринк-бенди (1): 1996

Личные 
 В списке 22-х лучших игроков сезона (9): 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2011, 2012
 Лучший защитник сезона (5): 1996, 1997, 1998, 1999, 2012
 Символическая сборная чемпионата мира (1): 2003
 Символическая сборная «Волги»: 2000, 2007

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 мая 1999).

Вне хоккея 

Имеет высшее образование по специализации «тренер-учитель».

Семья: жена Галина, дочери Юлия и Кристина.

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В сборной России 

Итого: 35 матчей / 6 мячей;  21 победа, 6 ничьих, 8 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом Казахстана
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом СССР
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Заслуженные мастера спорта России
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Игроки сборной Казахстана по хоккею с мячом
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Волга»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «Старт»
Игроки КХМ «Универсал»
Игроки КХМ «Уралхиммаш»